Liebeck steht für:
 Liebeck (Maurine), Zufluss der Maurine im Landkreis Nordwestmecklenburg
 Stella Liebeck (1912–2004), Klägerin gegen McDonald’s